Phylocentropus är ett släkte av nattsländor. Phylocentropus ingår i familjen Dipseudopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Phylocentropus